Vaterpolsko prvenstvo Kraljevine SHS za 1925. godinu je osvojio Jug iz Dubrovnika.

Završnica prvenstva 
Završnica vaterpolskog prvenstva Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca je održana 8. i 9. kolovoza 1925. u Splitu u sklopu državnog prvenstva u plivanju i vaterpolu.

Rezultati 
{| class="wikitable"
!datum !!klub1 !!klub2 !!rez. !!napomene
|-
!colspan="5"|I. krug
|-
|rowspan="4"|8.8.
|Jadran I ||KSU ||8:1 ||
|-
|SSU ||Firule ||6:1 ||
|-
|Viktorija ||Penatur ||3:2 ||
|-
|Jug ||Triton ||7:0
|-
| ||Jadran II || || ||slobodan
|-
!colspan="5"|
|-
!colspan="5"|II. krug
|-
|rowspan="2"|9.8.
|Jadran I ||Jadran II ||3:0 pff ||
|-
|Jug ||Viktorija ||3:0 pff ||
|-
| ||SSU || || ||slobodan
|-
!colspan="5"|
|-
!colspan="5"|poluzavršnica
|-
|9.8. ||Jug ||SSU ||3:2 ||
|-
| ||Jadran I || || ||slobodan
|-
!colspan="5"|
|-
!colspan="5"|za prvaka
|-
|9.8. ||bgcolor="gold"|Jug' ||bgcolor="silver"|Jadran I ||2:0 ||utakmica prekinuta u 6. minuti 2. poluvremena
|}

 Konačni poredak 
 Jug Dubrovnik
 Jadran I Split
 Somborsko sportsko udruženje (SSU)
 Viktorija Sušak  (Sušak danas dio Rijeke) 
 Jadran II Split
 Penatur Dubrovnik
 Firule Split
 Karlovačko sportsko udruženje (KSU)
 Triton Split

 Poveznice 
 Jugoslavenska vaterpolska prvenstva

 Izvori 
 digitalna arhiva lista Novo Doba, Split
 Zagrebački šprtski list'', Zagreb
  digitalna arhiva lista Politika, Beograd (1904.-1941.
  digitalna arhiva lista Vreme, Beograd (1921.-1941.)
  

1925.